Jouw ogen (Maribelle), een single van Maribelle uit 2008
 Jouw ogen (Rein Mercha), een single van Rein Mercha uit 2013